La suscettività è un termine che può avere più significati.
 In fisica, indica due differenti grandezze:
la suscettività elettrica, χe, e lega il campo elettrico alla polarizzazione;
la suscettività magnetica, χ, e lega la magnetizzazione con il campo magnetico.